Primate – titolo in uso in alcune Chiese cristiane
 Primate – appartenente all'ordine dei Primati
 Primate – wrestler inglese

Altri progetti